Герберт I де Вермандуа (840/850 — 902) — граф де Вермандуа и де Мо (896—900/907).
 Герберт II де Вермандуа (ок. 880—943) — граф Вермандуа и Мо, сын Герберта I.
 Герберт III де Вермандуа (ок. 954—993/1002) — граф Вермандуа (с 987 года).